Voyageur — пятый студийный альбом проекта Enigma, выпущен в 2003 году.

Об альбоме 

Voyageur совершенно не похож на предыдущие альбомы. Исчезли знаменитые флейты, григорианские хоралы и племенные песнопения, которые использовались ранее. Вместо этого многие песни, такие как «Voyageur», «Incognito», «Boum-Boum» и «Look of Today», стали более массовыми, «попсовыми».

В этом альбоме Крету пригласил участвовать вокалистку Рут-Энн Бойл, уже знакомую по альбому The Screen Behind the Mirror. Кроме того, в этом альбоме спел уже хорошо известный Эндрю Дональдс, которого продюсирует Крету.

Обложка 
Дизайн обложки альбома принадлежит Джоханну Цамбрискому (англ. Johann Zambryski). Он продолжил работу над дизайном обложек, начатую на предыдущих альбомах, синглах и сборниках.

Список композиций 
 From East to West (Крету) (4:10)
 Voyageur (Крету, Йенс Гад) (4:36)
 Incognito (Крету) (4:24)
 Page of Cups (Крету, Гад) 7:00
 Boum-Boum (Крету) 4:30
 Total Eclipse of The Moon (Крету) (2:16)
 Look of Today (Крету) (3:44)
 In the Shadow, In the Light (Крету) (5:33)
 Weightless (Крету) (2:18)
 The Piano (Крету, Гад) (3:00)
 Following the Sun (Крету) (5:48)

Синглы

Участники записи 
 Мишель Крету — автор музыки и слов, продюсер, аранжировка, звукоинженер, вокал (для песен № 3, № 6, № 7, № 9 и № 11)
 Сандра Крету — вокал (для песен № 2, № 4 и № 7)
 Рут Энн Бойл — вокал (для песен № 5 и № 11)
 Эндрю Дональдс — вокал (для песен № 5 и № 8)
 Йенс Гад — гитара, аранжировка, звукоинженер, со-автор музыки
 Уолтер Лопез — ремиксы
 Chicane — ремиксы
 Джоханн Цамбриский — художник

Чарты 
 Еврочарт - 32
 Греция — 3
 США — 3, Top Internet Albums
 Нидерланды — 8
 Турция — 8
 Германия — 16
 Австрия — 17
 Швейцария — 24
 Венгрия — 24
 Португалия — 27
 Италия — 32
 Чехия — 34
 Словакия — 35
 Польша — 44
 Испания — 80
 США — 95
 Франция — 98
 Номинант Грэмми 2007

Слухи 
 По слухам, сначала название альбома было другое — «Incognito».
 Хор из первого хита «''Sadeness (Part I)» с альбома MCMXC a.D. можно услышать в середине трека «Incognito» (2:05 и 2:19).

Редакции альбома 
Voyageur был выпущен на компакт-дисках и на кассетах; обложка CD имела две разные версии:
 Специальная версия, с прозрачной обложкой. Рисунки были напечатаны на внутренней части бокса и частично на самом CD. Над компакт-диском был помещён круглый буклет.
 Нормальная версия с полноценными бумажными вставками.

Ссылки 
 Краткая статья с MichaelCretu.com
 Детали релизов в разных странах
 Тексты песен на альбоме

Альбомы Enigma
Альбомы Virgin Records
Альбомы EMI Records